Сан Исидро де лос Банкос има више значења:

 Сан Исидро де лос Банкос (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Исидро де лос Банкос (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику